Johannes Lieschke, nemški general in vojaški zdravnik, * 26. februar 1891, † 4. maj 1945.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1891
Umrli leta 1945
Vojaške osebnosti, ki so storile samomor
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne